De Russische voetbalclub Spartak Moskou speelt sinds 1966 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Spartak Moskou

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Rusland
 Deelnemers UEFA-toernooien Sovjet-Unie
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Spartak Moskou
Spartak Moskou